Con il termine Ordine di San Giovanni di Gerusalemme si individuano cinque ordini religiosi/cavallereschi che fanno parte a tutti gli effetti della "Alleanza degli ordini di San Giovanni di Gerusalemme", uno cattolico e quattro ordini cristiani non cattolici:
 il Sovrano militare ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme,  di Rodi e di Malta – detto anche Sovrano Militare Ordine di Malta, nell'Alleanza dal 1963
 lOrdine di San Giovanni del baliaggio di Brandeburgo – operante in Germania, uno dei quattro fondatori dell'Alleanza nel 1961
 lOrdine di San Giovanni del baliaggio dei Paesi Bassi – fondatore
 lOrdine di San Giovanni del baliaggio di Svezia – fondatore
 il Venerabile ordine di San Giovanni – operante nel Regno Unito, fondatore